Tacarigua se puede referir a:

 Tacarigua, población del estado Nueva Esparta (Venezuela); 
 Tacarigua, poblado o sector de Tía Juana en el municipio Simón Bolívar del estado Zulia (Venezuela); 
 La Laguna de Tacarigua, cuerpo de agua y parque nacional en los municipios Páez y Pedro Gual del estado Miranda (Venezuela); 
 Parque nacional Laguna de Tacarigua, ubicado alrededor del cuerpo de agua homónimo; 
 Tacarigua de la Laguna, población del municipio Páez del estado Miranda (Venezuela); 
 Tacarigua de Brión, población del municipio Brión del estado Miranda (Venezuela); 
 Tacarigua de Mamporal, población del municipio Buroz del estado Miranda (Venezuela); 
 Tacarigua, nombre indígena del Lago de Valencia.